An Linh (Bình Dương), een xã in provincie Bình Dương van Vietnam
 An Lĩnh, een xã in provincie Phú Yên van Vietnam